Эскабарте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульцамальдеа. Занимает площадь 33,88 км². Население — 1677 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Муниципалитет состоит из 8 советов и 4 населенных пунктов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ezcabarte

Муниципалитеты Наварры